Hackett es un apellido anglosajón de origen normando, derivado de los nombres medievales en inglés antiguo Hack y Hake, y puede hacer referencia a:

Personas 

 Steve Hackett (1950), guitarrista británico.
 Grant Hackett (1980), nadador australiano, campeón olímpico en 2002.

Lugares 

 En Australia:
 Hackett, en el Territorio de la Capital Australiana.

 En los Estados Unidos:
 Hackett, en Arkansas.
 Hackett, en Wisconsin.

Marcas 

Hackett London, marca de ropa inglesa.

Referencias